De achtste etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 13 mei 2017 van Molfetta naar Peschici. De etappe was een 189 kilometer lange heuvelrit. De rit kende twee gecategoriseerde klimmen, een van de tweede en een van de vierde categorie, en twee tussensprints.

Uitslag

Klassementen 

08
Ronde van Italië 201708
Foggia (provincie)